

Principi 
Giovanni di Castiglia (1262-1319)

Sovrani 
Giovanni I di Castiglia
Giovanni II di Castiglia